O Campeonato Paraibano de Futebol de 1946 foi a 37ª edição do campeonato, organizado e dirigido pela Federação Desportiva Paraibana. Contou com a participação de 5 times e ao final, o Felipeia Esporte Clube do distrito de Bayeux, João Pessoa conseguiu o seu primeiro título paraibano.

Participantes
O campeonato estadual de 1946 contou com 5 participantes, foram eles:

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1946
Futebol de 1946 no Brasil